Plusieurs ordres portent le nom officiel ou officieux d’ordre de l’Épée ou un nom dérivé :
 L’Ordre de l'Épée, un ordre de chevalerie suédois fondé en 1748 ;

 L’, un honneur décerné au sein de l'armée de l'air américaine;

 L’Ordre de l'Épée, un ordre de chevalerie fondé au  par Pierre I de Lusignan, roi de Chypre

L’, aussi connu comme l'« Ordre de l'Épée », un ordre militaire existant en Gascogne dans le second tiers du , fondé par Amanieu Ier, archevêque d'Auch et dissous en 1273 ; 

L’Ordre de Santiago ou « Ordre de Saint-Jacques de l'Épée » ;

L'Ordre de Sant'Iago de l'Épée successeur de l'Ordre de Santiago à partir de 1918 ;

Les Chevaliers Porte-Glaive aussi appelés « Frères de l'Épée ».